Osoby noszące nazwisko Adamus
 Adam Adamus (ur. 1949) – polski piłkarz
 Andrzej Adamus (1949-2004) – polski wydawca
 Artur Adamus (ur. 1971) – polski piłkarz
 Dariusz Adamus (ur. 1957) – polski lekkoatleta
 Henryk Adamus (1880-1950) – polski kompozytor
 Jagoda Adamus (1958-2014) – polska profesor sztuk plastycznych
 Jan Adamus (1896-1962) –  polski historiograf
 Marian Adamus (ur. 1924) – polski filolog
 Sławomir Adamus (ur. 1961) – polski piłkarz

Zobacz też
 DJ Adamus
 Adamus Polonus
 Adamusy